Ел Бордито има више значења:

 Ел Бордито (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Бордито (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику